Broeker est un patronyme porté notamment par :

 Pat Broeker (1950-), écrivain américain ;
 Peter Broeker (1929-1980), pilote automobile canadien.